Djehuti ist die deutsche Transkription der ägyptischen Namensform des Gottes Thot und der davon abgeleiteten Fest- und Monatsnamen. Siehe Djehuti (Monat).

Djehuti ist außerdem ein altägyptischer Personenname und ist belegt für:

 Djehuti (General), ein General unter Thutmosis III. (18. Dynastie)
 Djehuti (Königssohn von Kusch), ein Königssohn (= Vizekönig) von Kusch unter Ahmose (18. Dynastie)
 Djehuti (Pharao), ein König der 17. Dynastie
 Djehuti (Schatzhausvorsteher), ein hoher Beamter unter Königin Hatschepsut (18. Dynastie)
 Djehuti (Hohepriester), Hohepriester des Amun (18. Dynastie)